Киль — нижняя горизонтальная балка или балки, проходящие посередине днища судна от носовой до кормовой его оконечности, и служащие для обеспечения прочности корпуса судна и обеспечения остойчивости.

На современных яхтах «килем» принято называть фальшкиль:
 Тяжёлый свинцовый или чугунный балластный киль на килевых яхтах, препятствующий их крену и опрокидыванию.
 Доски, брусья или металлическая полоса, пришиваемые к килю деревянного судна для предохранения его от повреждений при касании о грунт.

У небольших парусных судов иногда использовали выдвижные, небольшой длины кили, которые убирали внутрь на мелководье, чтобы иметь возможность подойти ближе к берегу. Для уменьшения боковой качки во время движения судна служит бортовой киль, укреплённый непосредственно к борту корабля на скуловой части обвода.

См. также 
 «Протянуть под килем» (под днищем) корабля — вид наказания особо провинившегося матроса («кильгол» — старый английский термин)
 Шверт

Примечания

Литература 
 

Элементы судового набора
Устройство парусного судна